На Евровидении 1977 Ирландию представила группа The Swarbriggs (с двумя дополнительными исполнителями) с песней It's Nice To Be In Love Again. Ирландия заняла 3 место с 119 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Израиль, Норвегия, Швеция и Великобритания. Максимальное количество баллов (12) Ирландия выставила Финляндии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1977»